En Pologne, Miętno peut faire référence à : 

 Miętno, un village de la voïvodie de Łódź,
 Miętno, un village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.